Slovo Horn (německy „roh“) má více významů:

 jiný název pro horský štít
 Horn (Dolní Rakousy) – okresní město v Dolních Rakousích
 Horn (Bavorsko) – obec v Bavorsku
 Horn (Švýcarsko) – obec ve Švýcarsku
 Horn (mys) nesprávně Hornův mys – mys v Ohňové zemi v Jižní Americe
 La Horn – říčka na severovýchodě Francie

příjmení
 Arvid Horn (1664–1742), švédský generál, diplomat a politik
 Gustav Horn (1592–1657), švédský šlechtic, vojenský velitel a generální guvernér Livonska
 Gyula Horn (1932–2013), maďarský politik
 Ivan Horn (1946–2007), slovenský fotbalista, záložník a obránce
 Josef Horn (1899–1973), český a československý politik, poválečný poslanec KSČ
 Kamillo Horn (1860–1941), německý hudební skladatel z Liberce
 Prokop Horn (1696/97–1739), český římskokatolický duchovní a pedagog, člen cisterciáckého řádu
 Shirley Horn (1934–2005), americká jazzová zpěvačka a klavíristka
 Siegbert Horn (1950–2016), východoněmecký vodní slalomář, kajakář
 Trevor Horn (* 1949), britský hudební producent, skladatel a hudebník
 Uffo Horn (1817–1860), trutnovský básník, dramatik, liberál a revolucionář
 Vítězslav Horn (1893–1965), český lékař
 Wilhelm Horn (1809–1891), německý malíř a fotograf, působící v České Lípě

v kultuře
Tom Horn, americký filmový western z roku 1980

Související články 
 Little Bighorn – severoamerická řeka ve státě Montana